«Известия высших учебных заведений» («Известия вузов») — серия советских и российских научных журналов, издаваемая различными вузами.

Список журналов 
В серию входят следующие журналы:

 Известия высших учебных заведений. Арктический регион — издаётся при МГТУ
 Известия высших учебных заведений. Порошковая металлургия и функциональные покрытия — издаётся при НИТУ «МИСиС»
 Известия вузов. Поволжский регион — издаётся при ПГУ (с 2007 года выходит в 6 сериях: общественные науки, гуманитарные науки, медицинские науки, технические науки, физико-математические науки и естественные науки)
 Известия вузов. Авиационная техника — издаётся при КНИТУ им. А. Н. Туполева
 Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка — издаётся при МИИГАиК
 Известия вузов. Геология и разведка — издаётся при РГГРУ
 Известия вузов. Горный журнал — издаётся при УГГУ
 Известия вузов. Лесной журнал — издаётся при САФУ
 Известия вузов. Математика — издаётся при КФУ
 Известия вузов. Материалы электронной техники — издаётся при МИСиС
 Известия вузов. Машиностроение — издаётся при МГТУ имени Н. Э. Баумана
 Известия вузов. Нефть и газ — издаётся при ТИУ
 Известия вузов. Пищевая технология — издаётся при КубГТУ
 Известия вузов. Приборостроение — издаётся при СПбГУ ИТМО
 Известия вузов. Прикладная нелинейная динамика — издается при СГУ
 Известия вузов. Проблемы полиграфии и издательского дела — издается при МГУП
 Известия вузов. Проблемы энергетики — издаётся при КГЭУ
 Известия вузов. Радиофизика — издаётся при ННГУ
 Известия вузов. Радиоэлектроника (англ. версия Radioelectronics and Communications Systems) — издаётся при НТУУ КПИ
 Известия вузов России. Радиоэлектроника — издаётся при СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
 Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Естественные науки — издаётся при ЮФУ
 Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Общественные науки — издаётся при ЮФУ
 Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Технические науки — издаётся при ЮФУ
 Известия вузов. Строительство (в 1958—1991 «Строительство и архитектура») — издается при Новосибирском инженерно-строительном институте
 Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика — издаётся при ТИУ
 Известия вузов. Технология текстильной промышленности — издаётся при ИГТА
 Известия вузов. Технология легкой промышленности — издаётся при СПбГУПТД
 Известия высших учебных заведений. Уральский регион — издаётся ООО ИзЛиТ
 Известия вузов. Физика — издаётся при ТГУ
 Известия вузов. Химия и химическая технология — издается при ИГХТУ
 Известия вузов. Цветная металлургия — издаётся при НИТУ «МИСиС»
 Известия вузов. Чёрная металлургия — издаётся при МИСиС и СибГИУ
 Известия вузов. Экономика, финансы и управление производством — издается при ИГХТУ
 Известия вузов. Электромеханика — издаётся при ЮРГТУ
 Известия вузов. Электроника — издаётся при МИЭТ
 Известия вузов. Ядерная энергетика — издаётся при ИАТЭ
 Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ — издаётся при БНТУ (до 1992 года издавался под названием «Известия высших учебных заведений. Энергетика»)

Издававшиеся ранее журналы 
 Известия вузов. Гуманитарные науки — при ИГХТУ, реорганизован в 2018 году.

См. также 
 Правоведение — журнал, до 2018 года назывался «Известия высших учебных заведений. Правоведение».

Примечания

Литература